Flavio Del Barba – ex calciatore italiano
 Mauro Del Barba – politico italiano

Pagine correlate
Barba